Manau est un nom notamment porté par :

 Manau, groupe de slam d’inspiration celtique.
 Manau, comité de développement villageois du Népal.

Voir aussi 
  Manaus.